Maria d'Escòcia (comtessa de Boulogne) (1082–1116), filla de Malcolm III d'Escòcia i la seva segona esposa, Margarida de Wessex 
 Maria I d'Escòcia (1542 - 1587), reina d'Escòcia (1542 - 67)
 Maria II d'Anglaterra i d'Escòcia (1662 - 1694), reina d'Anglaterra, Escòcia, i Irlanda des 1689 fins a la seva mort